Бьорн Кристиан Ульвеус (, 25 апреля 1945, Гётеборг, Швеция) — шведский , музыкант,  и музыкальный продюсер. Наиболее известен как участник группы ABBA.

Биография 
Родился в шведском Гётеборге 25 апреля 1945 года.Его родителями были Айна Элиза Виктория (урожд. Бенгтссон; 1909–2005) и Эрик Гуннар Ульвеус (1912–1999). У Бьорна есть сестра, Эва Маргарета (род. 1948). После прохождения военной службы, Ульвеус изучал право и бизнес в Лундском университете. 

Увлёкся музыкой не без участия своего двоюродного брата Йона Ульфсетера (). В 1957 году он вместе с братом организовал группу, куда также входил и бас-гитарист Тони Рут (). В 1961 году Тони помог стать Бьорну солистом фолк-группы Mackie’s Skiffle Group, позже сменившей название на Partners. Со временем и это название сменилось на West Bay Singers. Тогда в состав группы входили Ханси Шварц (), Юхан Карлберг (), Хокан Вен (), Тони и Бьорн. В сентябре 1963 года музыканты выступили на радио города Норрчёпинг. Мать Бьорна — Айна (), услышав по радио объявление о конкурсе, посоветовала сыну направить заявку на участие. Это стало поворотным моментом в его карьере. Продюсер фирмы Polar Music Бенгт Бернхаг, просматривая шведские газеты, обратил внимание на короткое объявление о музыкальном конкурсе, организованном местным радио. Его внимание привлекла группа West Bay Singers. Бенгт связался с музыкантами и попросил прислать запись для прослушивания. Результат превзошёл все ожидания. Это было именно то, что искали Бенгт и Стиг Андерсон. Стиг убедил музыкантов сменить название на Hootenanny Singers и активно начал продвигать группу не только в Швеции, но и за границей. Впоследствии все знакомства и связи в мире шоу-бизнеса пригодились для популяризации ансамбля ABBA. С 1964 по 1974 годы Hootenanny Singers записали и выпустили 16 альбомов и сборников.

Личная жизнь 
В июле 1971 года Бьорн женился на Агнете Фельтског, и у них в 1973 году родилась дочь Линда, а в 1977 году сын Кристиан. В январе 1979 года Бьорн и Агнета развелись, однако это никак не сказалось на работе в группе ABBA.

Ульвеус женился на Лене Калерсио, работавшей музыкальной журналисткой. Они сыграли свадьбу 6 января 1981 года (развелись в 2022 году).

В этом браке родилось две дочери: 

Эмма в 1982 году 

и Анна в 1986. 

Бьорн и Лена сейчас живут в Стокгольме, хотя с 1984 по 1990 год они проживали в Англии.

На вопрос: Является ли он атеистом? — Бьорн Ульвеус ответил: «Я агностик, склоняющийся к атеизму. У меня нет и, думаю, не может быть чётких представлений о существовании Бога. Я не верю в Бога, о котором говорится в средиземноморских религиях и каких бы то ни было иных. Я не отрицаю, что Что-то есть вне нашего мира, но я не думаю, что мы должны пытаться объяснить и понять, что это может быть. Если атеизм означает категорическое отрицание существования Бога, то я не стал бы заходить так далеко. Проблема с фундаменталистами заключается в том, что они верят в Бога и знают, каково его желание. Я бы сказал, что я „свободный мыслитель“ („free thinker“ — англ.), это точнее, нежели агностик или атеист. Может быть нам стоит вернуть это слово в современный словарь». Бьорн Ульвеус — активный член общества «Гуманитарии» ("The Humanitarians" — шведская секция МГЭС), в 2006 году он получил ежегодный приз этого общества — Hedenius-priset.

Дискография 
Альбомы, сборные пластинки и компакт-диски Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона:
 1970 — Lycka
 1984 — Шахматы (мюзикл)
 1984/1988 — Chess Pieces (сборная пластинка)
 1988 — Chess Original Broadway Cast Recording
 1994 — Chess In Concert (концертный двойной компакт-диск)
 1996 — Kristina från Duvemåla (коробка из 3 компакт-дисков)
 1998 — Från Waterloo Till Duvemåla (концертный компакт-диск)
 1999 — 16 Favoriter ur Kristina från Duvemåla (сборный компакт-диск)
 2002 — Chess på Svenska (двойной компакт-диск)

См. также 
 Культура Швеции
 Вокально-инструментальные ансамбли

Примечания

Ссылки 
 «Bright Lights, Dark Shadows — ABBA. Подлинная история»
 

Персоналии по алфавиту
ABBA
Лауреаты премии Айвора Новелло
Музыканты поп-рока
Композиторы мюзиклов
Члены Зала славы рок-н-ролла